Štandart – panfilo imperiale russo, dal 1936 posamine 
Štandart – fregata russa del 1703
Štandart – fregata russa del 1999